Баранка Гранде има више значења:

 Баранка Гранде (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Баранка Гранде (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Гранде (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Гранде (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Гранде (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Гранде (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику